

Прізвища 

 Тадеуш Бреза (1905—1970) — польський письменник, журналіст й дипломат.

Топоніми

Бреза — село в Смолянській області, входить до складу общини Рудозем.

Бреза — громада, розташована в Зеніцько-Добойському кантоні Федерації Боснії і Герцеговини.
 Бреза — місто, адміністративний центр однойменної громади.

Бреза — село в Верхній Лужиці.

Бреза — село, громада округу Наместово, Жилінський край.

Бреза — поселення в общині Требнє, регіон Південно-Східна Словенія.
 Мала Бреза — поселення в общині Лашко, Савинський регіон.

Бреза — населений пункт у Б'єловарсько-Білогорській жупанії у складі міста Б'єловар.
 Бреза — населений пункт в Приморсько-Горанській жупанії у складі громади Клана.

Див. також 
 Береза (значення)